U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer 2019 var det tolfte U18-Världsmästerskapet i ishockey för damer. Toppdivisionen spelades i Obihiro, Japan, under perioden 6–13 januari 2019.

VM i de lägre divisionerna avgjordes på andra orter och under andra speldagar.

 Division I A spelades i Radenthein, Österrike, under perioden 7–13 januari 2019.
 Division I B spelades i Dumfries, Storbritannien, under perioden 6–12 januari 2019.
 Division I B Kval spelades i Jaca, Spanien, under perioden 12–18 januari 2019.

Toppdivisionen 
Toppdivisionen spelades i Obihiro, Japan, under perioden 6–13 januari 2019.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsmatcher (bäst av 3)

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Division I A 
Division I A spelades i Radenthein, Österrike, under perioden 7–13 januari 2019.

Slutställning

Division I B 
Division I B spelades i Dumfries, Storbritannien, under perioden 6–12 januari 2019.

Slutställning

Division I B Kval 
Division I B Kval spelades i Jaca, Spanien, under perioden 12–18 januari 2019.

Gruppspel

Slutspel

Källor 

2019 i Japan
2019 i Österrike
2019 i Storbritannien
2019 i Spanien
Internationella ishockeytävlingar i Japan
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
Internationella ishockeytävlingar i Storbritannien
Internationella ishockeytävlingar i Spanien
Ishockeysäsongen 2018/2019